Фёдор Алексе́евич Ха́рченко () — участник Великой Отечественной войны, комсомольский организатор (комсорг) батальона 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта, Герой Советского Союза (), старший сержант.

Биография 
Родился 20 сентября 1923 года в селе Малая Белозёрка. По национальности украинец. По окончании 5 классов школы работал столяром на судоремонтном заводе в городе Котлас Архангельской области.

В Красной армии с мая 1942 года, с этого же времени участник боёв Великой Отечественной войны.

Ф. А. Харченко был одним из лучших снайперов фронта, уничтожил около сотни фашистов.

23 января 1944 года в бою за деревню Осия, севернее города Новгорода, Харченко, приняв командование подразделением, поднял бойцов в атаку. В этом бою он погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года в канун 20-летия Победы советского народа над фашистской Германией за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему сержанту Харченко Фёдору Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Память 
 Похоронен в городе  у кремлёвской стены.
 Именем Героя названо судно Министерства речного флота РСФСР.
 В честь Героя Советского Союза Ф. А. Харченко на Лимендском судоремонтом заводе Архангельской области установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 На Волховском фронте, 1941—1944 гг. : Наука, 1982
 К. Ф. Калашников. Глава вторая. Выручим Ленинград! // Право вести за собой. — : Воениздат, 1981. — С. 59.
 Ягодинский Е. А. Золотые Звёзды речников. — М., 1976. — Вып. 2.

Ссылки 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны